Lluís IV del Sacre Imperi Romanogermànic o Lluís IV de Baviera (Munic, 1282 - Fürstenfeldbruck, 1347), emperador del Sacre Imperi Romanogermànic del 1328 al 1346 
 Lluís IV d'Alemanya dit "el Nen" (Oettingen, 893 - Ratisbona, 911), rei de França oriental i de Lotaríngia i l'últim representant carolingi a la França Oriental
 Lluís IV d'Anjou dit «el Ben Amat» (Versalles, 1710 - 1774), rei de França i de Navarra (1715-1774), copríncep d'Andorra i duc d'Anjou 
 Lluís IV de França dit «el d'Ultramar» (Laon, 921 - Reims, 954), rei de França (Francia Occidentalis) del 936 al 954
 Lluís IV el Gran Delfí (Fontainebleau, 1661 - Medon, 1711), príncep de França i Delfí de Viennois
 Lluís IV d'Orleans, dit «el Pietós» (Versalles, 1703 -París, 1752), duc d'Orleans i de Valois, príncep de sang de França de la Casa d'Orleans 
 Lluís IV de Hessen-Darmstadt (Darmstadt, 1837 - 1892), Gran duc de Hessen-Darmstadt (1877 - 1892)